Gwen Raverat, graveuse sur bois britannique (1885 - 1957) ;
 Jacques Raverat, peintre français (1885 - 1925) ;
 Vincent-Nicolas Raverat, peintre français (1801 - 1865).